Bolena kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Bollène, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Sverige 
 Bolena – sjö i Ångermanland